Margum o Margus (Μάργον, Μάργος), també esmentada com a Murgum, fou una ciutat de Mèsia a la confluència del riu Margus i el Danubi. Fou el lloc on l'emperador Carí fou derrotat totalment per Dioclecià.

Ciutats de Mèsia